Флаг муниципального образования Лучево́е сельское поселение Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 мая 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3623.

Описание 
«Зелёное полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее вдоль верхнего края две полосы — голубую и белую (в 1/6 и 1/12 ширины полотнища), а поверх всех частей полотнища — узкое жёлтое острие, пролегающее от нижнего угла свободного края вверх к древку; на фоне острия расположены уменьшающиеся вверх и к древку шесть четырёхлучевых синих (голубых) звёзд. На зелёном фоне со стороны свободного края воспроизведён летящий белый (серый) орёл с жёлтыми лапами и клювом. Размах крыльев орла составляет 1/2 длины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу и сельское хозяйство, а также плодородие, жизнь, возрождение, здоровье.

Синий (голубой) цвет полотнища символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо.

Основной, гласной — говорящей о наименовании, фигурой флага является жёлтое остриё, аллегорически показывающей золотой луч, освещающий зелёную часть полотнища.

Жёлтый цвет также символизирует богатство и процветание, прочность и аллегорично указывает на неисчерпаемое богатство полей поселения, на кубанское золото — хлеб. Жёлтый луч является символом, олицетворяющим посланника солнца, дарующего жизнь всему на земле и освещающего выбранный путь.

Белая полоса полотнища символизирует мир, благородство, а также аллегорически указывает на горные вершины Кавказа у подножия, которого расположено поселение.

Шесть синих (голубых) четырёхконечных звёзды аллегорически указывают на шесть населённых пунктов, входящих в состав поселения.

Примечания